Josef Schantl ist der Name folgender Personen:

* Josef Schantl (Hornist) (1842–1902), österreichischer Hornist
 Josef Schantl (Politiker), österreichischer Politiker (SPÖ), Kärntner Landtagsabgeordneter